Николай Захарович Милащенко (р. 1932) — российский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ (1982, член-корреспондент с 1978), академик Российской академии наук (2013).

Биография 
Родился в 1932 году в селе Елизаветинка (на территории современного Чистоозерного района Новосибирской области) в гражданском браке Милащенко(в девичестве Бобровской) Марии Герасимовны и Зайцева Захара. Член КПСС.

Окончил Омский СХИ (1954). Работал агрономом, заместителем председателя колхоза «Сталинский путь» Горьковского района Омской области.

В 1956—1981 в Сибирском НИИ сельского хозяйства: младший, старший научный сотрудник (1956—1965), заведующий отделом земледелия (1965—1972), заместитель директора по научной работе (1972—1976), директор. 

В 1981-1984 генеральный директор НПО «Колос». Первый вице-президент ВАСХНИЛ (1984—1992). Директор (1985—2003), с 2003 г. — главный научный сотрудник, заведующий сектором ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова.

Доктор сельскохозяйственных наук (1972), профессор (1975), академик ВАСХНИЛ (1982, член-корреспондент с 1978), академик Российской академии наук (2013).

Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва.

Живёт в Москве.

Публикации:
 Основы экономики и организации земледелия / соавт.: А.Н. Каштанов и др. — М.: Агропромиздат, 1988. — 267 с. — (Учеб. пособие для агрономов и инженеров колхозов и совхозов).
 Экотоксикологические аспекты загрязнения почв тяжелыми металлами / соавт.: Н.А. Черных, В.Ф. Ладонин. — М.: Агроконсалт, 1999. — 176 с. - То же. - 2-е изд., перераб. и доп. - Пущино, 2001. - 148 с.
 Агроэкология: учеб. пособие для студентов вузов агрон. спец. / соавт.: В.А. Черников и др. — М.: Колос, 2000. — 535 с. — (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов).
 Устойчивое развитие агроландшафтов: в 2 т. / соавт.: О.А. Соколов и др.; ВИУА и др. — Пущино, 2000. — Т. 1. — 315 с.; Т. 2. — 598 с.
 Устойчивость почв к антропогенному возделыванию / соавт.: В.А. Черников, О.А. Соколов; Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева и др. - Пущино, 2001. - 202 с.
 Агроэкология. Методология, технология, экономика: учеб. для студентов вузов... / соавт.: В.А. Черников и др. - М.: КолосС, 2004. - 399 с.
 Концепция развития агрохимии и агрохимического обслуживания сельского хозяйства Российской Федерации на период до 2010 года: проект / соавт.: Г.А. Романенко и др.; Всерос. НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. - М., 2005. - 77 с.
 Страхование посевов сельскохозяйственных культур: учеб. пособие / соавт.: В.Г. Плющиков и др. - М.: РУДН, 2012. - 211 с.
 Агроэкспертиза при страховании урожая сельскохозяйственных культур: учеб. пособие / соавт.: В.Г. Плющиков и др. - М.: РУДН, 2013. - 316 с.

Награды, премии, почётные звания 
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1982).
 Орден Трудового Красного Знамени
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)

Примечания

Ссылки 
 
 

Доктора сельскохозяйственных наук
Академики ВАСХНИЛ
Академики РАСХН
Действительные члены РАН
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Члены КПСС
Выпускники ОмГАУ